Blgarsko Slivovo (bulgariska: Българско Сливово) är ett distrikt i Bulgarien.   Det ligger i kommunen Obsjtina Svisjtov och regionen Veliko Tarnovo, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Sofia.

Trakten runt Blgarsko Slivovo består till största delen av jordbruksmark. Runt Blgarsko Slivovo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Veliko Tarnovo (region)